Love Story, englisch für Liebesgeschichte steht für:

Literatur u. a.
 Love Story (Roman), Liebesroman aus dem Jahr 1970 von Erich Segal
 Love Story, Schauspiel aus dem Jahr 1933 von Samuel Nathaniel Behrman
 Love Story (Musical), Musical aus dem Jahr 2010 inspiriert durch o. g. Roman
 Love Story (Webcomic), Webtoon von Kang Full
 Love Story (Computerspiel), japanisches Full-Motion-Spiel für die PlayStation 2 aus dem Jahr 2000
 Digital: A Love Story, japanisches Adventure aus dem Jahr 2010

Film
 Love Story (1942), italienisches Filmdrama aus dem Jahr 1942
 Love Story (1944), britischer Film aus dem Jahr 1944
 Love Story (1952), produziert für die Hallmark Hall of Fame
 Love Story (1970), US-amerikanisches Filmdrama, basierend auf Erich Segals Roman
 Love Story (1981), Hindi-Liebesfilm aus dem Jahr 1981
 Love Story (2006), britischer Dokumentarfilm über die Band Love
 Love Story (2008), bengalische Filmromanze von Raj Mukherjee
 Love (2008), indischer Film basierend auf Erich Segals Roman
 Love Story (2011 Indonesien), indonesischer Film aus dem Jahr 2011
 Love Story (2011 Neuseeland), neuseeländischer Film von 2011
 Love Story (2013), indischer Film
 Love Story 2050, Film aus dem Jahr 2008 mit Harman Baweja und Priyanka Chopra
 A Love Story (2007), philippinisches Filmdrama aus dem Jahr 2007
 Griffin and Phoenix: A Love Story, Film aus dem Jahr 1976 mit Peter Falk und Jill Clayburgh
 Love Stories (polnischer Film), polnischer Film aus dem Jahr 1997
 Love Stories, US-amerikanische Tragikömodie aus dem Jahr 2012

Musik

Songs
 (Where Do I Begin?) Love Story, Thema aus dem Film Love Story, 1970
 Love Story (Lied von Nadia Ali), 2009
 Love Story (Lied von Jethro Tull), 1968
 Love Story (You and Me), Titel des Debüt-Albums von Randy Newman
 Love Story (Lied von Katharine McPhee)
 Love Story (Melody.), 2007
 Love Story (Lied von Taylor Swift), 2008
 Love Story (vs. Finally), von Layo & Bushwacka!
 Love Story, von Mariah Carey aus dem Album E=MC²
 Love Story, von Rain aus Rainism

Alben
 A Love Story (Vivian Green), 2002
 Love Story (Andy Williams), 1971
 Love Story (Johnny Mathis), 1971
 Love Story (Tony Bennett), 1971
 Love Stories (ABBA), 1998
 Love Story, von Deric Wan, 1987
 Love Story, von Hayami Show, 2007
 Love Story, von Lloyd Cole, 1995
 Love Story (Album), von Yelawolf, 2015
 Love Story, EP von Usha Uthup, 1968

Fernsehen
 Love Story (DuMont-Fernsehserie) aus den 50er Jahren
 Love Story (SAB-Fernsehserie), Indische Fernsehserie
 Love Story (1963–1974), britische Fernsehserie von Lionel Harris
 Love Story (Fernsehserie, 1973), anthologische amerikanische Serie ausgestrahlt 1973–1974 auf NBC
 Love Story (TVB-Fernsehserie), ausgestrahlt 1968–1969 auf TVB Jade
 Love Story (M*A*S*H), Episodentitel von 1973

Siehe auch:
 A Love Story
 Liebesfilm
 Romanze